Киша — топоним в России:

 Киша — упразднённый в 2012 году посёлок, Майкопский район, Адыгея
 Киша — вариант названия села Кища в Дахадаевском районе, Дагестан
 Киша (приток Суры) — река в Нижегородской области и Чувашии
 Киша (приток Белой) — река в Адыгее
 Киша (приток Киши) — река в Нижегородской области
 Киша (приток Иртыша) — река в Тюменской области